

Localidades

 Saint-Ouen (Charente-Maritime)
 Saint-Ouen (Loir-et-Cher)
 Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)
 Saint-Ouen (Somme)

Desambiguações de topônimos